Clugny est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Maison de Clugny, famille noble originaire d'Autun, en Saône-et-Loire :
 Ferry de Clugny (vers 1430-1483), cardinal et évêque de Tournai (frère du suivant)
 Guillaume de Clugny († 1481), évêque d'Évreux et de Poitiers (frère du précédent)
 Jean Étienne Bernard de Clugny de Nuits (1729-1776), contrôleur général des finances. 
 Marc Antoine Nicolas Gabriel de Clugny(1741-1792), gouverneur de la Guadeloupe à la veille de la Révolution
 François de Clugny (1728-1814/1815), prélat français

Toponyme 

 L'île Clugny, île française de l'archipel des Kerguelen 

Patronyme français